Elin Ek kan syfta på:
Elin Ek (programledare), mest känd för sitt alter-ego Grynet.
Elin Ek (längdåkare)